Curt Alexander Bennett (né le  à Regina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel retraité qui évolua dans la Ligue nationale de hockey au poste de centre pour les Blues de Saint-Louis, les Rangers de New York et les Flames d'Atlanta.

Carrière 
Il fut repêché par les Blues au second tour,  au total, du repêchage amateur de la LNH 1968 et montra des aptitudes de fin marqueur chez les Flames, réussissant 2 saisons de 30 buts ou plus en 1974-1975 et 1975-1976.

Vie personnelle 
Il est le fils du joueur de hockey professionnel Harvey Bennett Sr. et le frère des joueurs de hockey professionnel Harvey Bennett Jr. et Bill Bennett.

En 2016, Bennett est agent immobilier   à Maui.

Statistiques 

|1969-1970 ||Bears de Brown ||NCAA || || || ||  ||  ||  ||  ||  || ||  
|- 
|1970-1971 ||Blues de Kansas City||LCH ||63||19||23||42||63|| || || || || 
|-
|1970-1971 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||4||2||0||2||0||2||0||0||0||0
|-
|1971-1972 ||Spurs de Denver ||WHL ||32||13||19||32||52 || || || || || 
|-
|1971-1972 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||31||3||5||8||30||10||0||0||0||12
|-
| rowspan="2"|1972-1973 ||Rangers de New York ||LNH||16||0||1||1||11 || || || || || 
|-
||Flames d'Atlanta ||LNH||52||18||17||35||9|| || || || ||
|- 
|1973-1974 ||Flames d'Atlanta ||LNH||71||17||24||41||34||4||0||1||1||34
|-
|1974-1975 ||Flames d'Atlanta ||LNH||80||31||33||64||40|| || || || || 
|- 
|1975-1976 ||Flames d'Atlanta ||LNH||80||34||31||65||61||2||0||0||0||4
|-
|1976-1977 ||Flames d'Atlanta ||LNH||76||22||25||47||36||3||1||0||1||7
|- 
| rowspan="2"|1977-1978 ||Flames d'Atlanta ||LNH||25||3||7||10||10 || || || || || 
|-
||Blues de Saint-Louis ||LNH||50||7||17||24||54|| || || || || 
|- 
|1978-1979 ||Blues de Saint-Louis ||LNH||74||14||19||33||62 || || || || || 
|-
|1979-1980 ||Bulls de Birmingham ||LCH ||7||3||0||3||14|| || || || ||
|- 
|1979-1980 ||Flames d'Atlanta ||LNH||21||1||3||4||0|| || || || ||

|580||152||182||334||347||21||1||1||2||57

Notes et références 

Naissance en mars 1948
Naissance à Regina
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Bears de Brown
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Flames d'Atlanta
Joueur des Blues de Kansas City
Joueur des Bulls de Birmingham (LCH)
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Attaquant de hockey sur glace